Makasar (plaats), een plaats in Jakarta Timur (Oost-Jakarta) in Jakarta, Indonesië
Makasar (onderdistrict), een onderdistrict in Jakarta Timur (Oost-Jakarta) in Jakarta, Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing